Oschkenat ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Oschkenat (* 1962), deutscher Leichtathlet
 Cornelia Oschkenat (* 1961), deutsche Leichtathletin